Libertair, Direct, Democratisch, partit polític de Bèlgica
 Llenguatge de definició de descripció, part de l'estàndard MPEG-7
 Llenguatge de definició de dades, llenguatge de programació d'un sistema de gestió de bases de dades
 Lego Digital Designer, programari lliure per al disseny de construccions, desenvolupat per Lego